Vagina – parte interna dell'apparato genitale femminile
 Vagina propria (tunica vaginale) – mesotelio che ricopre i testicoli

Altri progetti